Speke – sobborgo di Liverpool, nel Regno Unito
 Speke Hall – complesso di edifici di Liverpool, nel Regno Unito
 Monte Speke – montagna dell'Uganda
 John Hanning Speke – esploratore britannico
 SPEKE – in crittografia, protocollo di scambio della chiave
 Arnolds Spekke – scrittore lettone, talvolta citato come Arnolds Speke